27-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2010 прошла 12 сентября 2010 года в Лос-Анджелесе в Nokia Theatre. Ведущей церемонии в этом году была Челси Хэндлер, став первой женщиной-ведущей VMA за последние 16 лет.

3 августа были объявлены номинанты премии. Наибольшее число номинаций получили Леди Гага и Эминем. Гага получила 13 (10 за «Bad Romance» и 3 за совместную с Бейонсе работу «Telephone»), Эминем номинирован на 9 премий (8 за сингл «Not Afraid» и 1 за совместную работу с Drake «Forever»). Бейонсе стала третьей с 8 (5 отдельно и 3 совместно с Леди Гагой). Также 5 номинаций у B.o.B. (4 за совместную работу с Хэйли Уильямс «Airplanes» и 1 за работу с Бруно Марс «Nothin' On You»), по 4 получили 30 Seconds to Mars, Kesha и Florence and the Machine.

Леди Гага установила рекорд, получив 13 номинаций на одной церемонии VMA . Также она стала первой женщиной, чьи 2 песни («Bad Romance» и «Telephone») были номинированы в категории Лучшее видео года. За вечер из 13 номинаций Гага победила в 8, став первой по этому показателю. Во время получения наград Гага в очередной раз поразила публику, появившись в платье, сшитом из кусочков сырого мяса, что вызвало бурную критику со стороны PETA.

Телевизионная трансляция собрала около 11.4 млн зрителей, что стало самым высоким показателем с 2002 года, а также став третьей передачей по числу телеаудитории за всю историю MTV.

Номинации

Видео года | Video of the Year 
 30 Seconds to Mars — «Kings and Queens»
 B.o.B (совместно с Hayley Williams) — «Airplanes»
 Eminem — «Not Afraid»
 Florence and the Machine — «Dog Days Are Over»
 Lady Gaga — «Bad Romance»
 Lady Gaga (совместно с Beyoncé) — «Telephone»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 B.o.B (совместно с Hayley Williams) — «Airplanes»
 Jason Derülo — «In My Head»
 Drake — «Find Your Love»
 Eminem — «Not Afraid»
 Usher (совместно с will.i.am) — «OMG»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Beyoncé (совместно с Lady Gaga) — «Video Phone»
 Kesha — «Tik Tok»
 Lady Gaga — «Bad Romance»
 Katy Perry (совместно с Snoop Dogg) — «California Girls»
 Taylor Swift — «Fifteen»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Justin Bieber (совместно с Ludacris) — «Baby»
 Broken Bells — «The Ghost Inside»
 Jason Derülo — «In My Head»
 Kesha — «Tik Tok»
 Nicki Minaj (совместно с Sean Garrett) — «Massive Attack»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
 Beyoncé (совместно с Lady Gaga) — «Video Phone»
 B.o.B (совместно с Bruno Mars) — «Nothin' on You»
 Kesha — «Tik Tok»
 Lady Gaga — «Bad Romance»
 Katy Perry (совместно с Snoop Dogg) — «California Gurls»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
 30 Seconds to Mars — «Kings and Queens»
 Florence and the Machine — «Dog Days Are Over»
 MGMT — «Flash Delirium»
 Muse — «Uprising»
 Paramore — «Ignorance»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
 B.o.B (совместно с Hayley Williams) — «Airplanes»
 Drake (совместно с Kanye West, Lil Wayne и Eminem) — «Forever»
 Eminem — «Not Afraid»
 Jay-Z (совместно с Swizz Beatz) — «On to the Next One»
 Kid Cudi (совместно с MGMT и Ratatat) — «Pursuit of Happiness»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Music Video 
 Cascada — «Evacuate the Dancefloor»
 David Guetta (совместно с Akon) — «Sexy Chick»
 Enrique Iglesias (совместно с Pitbull) — «I Like It»
 Lady Gaga — «Bad Romance»
 Usher (совместно с will.i.am) — «OMG»

Лучший дуэт | Best Collaboration 
 3OH!3 (совместно с Kesha) — «My First Kiss»
 Beyoncé (совместно с Lady Gaga) — «Video Phone»
 B.o.B (совместно с Hayley Williams) — «Airplanes»
 Jay-Z и Alicia Keys — «Empire State of Mind»
  Lady Gaga (совместно с Beyoncé) — «Telephone»

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Dan Black — «Symphonies»
 The Black Keys — «Tighten Up»
 Coldplay — «Strawberry Swing»
 Gorillaz (совместно с Bobby Womack и Mos Def) — «Stylo»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 30 Seconds to Mars — «Kings and Queens» (Режиссёр: Бартоломео Каббинз)
 Eminem — «Not Afraid» (Режиссёр: Rich Lee)
 Jay-Z и Alicia Keys — «Empire State of Mind» (Режиссёр: Hype Williams)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Режиссёр: Francis Lawrence)
 Pink — «Funhouse» (Режиссёр: Dave Meyers)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Beyoncé (совместно с Lady Gaga) — «Video Phone» (Хореографы: Frank Gatson Jr., Phlex and Bryan Tanaka)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Хореограф: Laurie Ann Gibson)
 Lady Gaga (совместно с Beyoncé) — «Telephone» (Хореограф: Laurie Ann Gibson)
 Janelle Monáe (совместно с Big Boi) — «Tightrope» (Хореографы: Janelle Monáe и the Memphis Jookin Community)
 Usher (совместно с will.i.am) — «OMG» (Хореограф: Aakomon «AJ» Jones)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Dan Black — «Symphonies» (Corinne Bance and Axel D’Harcourt)
 Eminem — «Not Afraid» (Animaholics-VFX)
 Green Day — «21st Century Breakdown» (Laundry)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Skulley Effects VFX)
 Muse — «Uprising» (Humble TV, Sam Stephens)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 30 Seconds to Mars — «Kings and Queens» (Marc Benacerraf)
 Beyoncé (совместно с Lady Gaga) — «Video Phone» (Lenny Tso)
 Eminem — «Not Afraid» (Ethan Tobman)
 Florence and the Machine — «Dog Days Are Over» (Louise Corcoran and Aldene Johnson)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Charles Infante)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Eminem — «Not Afraid» (Ken Mowe)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Jarrett Fijal)
 Miike Snow — «Animal» (Frank Macias)
 Pink — «Funhouse» (Chris Davis)
 Rihanna — «Rude Boy» (Clark Eddy)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Eminem — «Not Afraid» (Оператор: Chris Probst)
 Florence and the Machine — «Dog Days Are Over» (Оператор: Adam Frisch)
 Jay-Z и Alicia Keys — «Empire State of Mind» (Оператор: John Perez)
 Lady Gaga — «Bad Romance» (Оператор: Thomas Kloss)
 Mumford & Sons — «Little Lion Man» (Оператор: Ben Magahy)

Лучший латиноамериканский артист года | Tr3́s Latino Artist of the Year 
  Aventura
  Camila
  Daddy Yankee
  Pitbull
  Shakira
  Wisin y Yandel

Выступления

Пре-шоу 
 Nicki Minaj (совместно с Will.i.am) — «Your Love» (intro) / «Check It Out»

Основное шоу 
 Eminem (совместно с Rihanna) — «Not Afraid» / «Love the Way You Lie»
 Justin Bieber — «U Smile» (intro) / «Baby» / «Somebody to Love»
 Usher — «DJ Got Us Fallin' in Love» / «OMG»
 Florence and the Machine — «Dog Days Are Over»
 Taylor Swift — «Innocent»
 Drake (совместно с Mary J. Blige и Swizz Beatz) — «Fancy»
 B.o.B and Paramore (совместно с Bruno Mars) — «Nothin' on You» (intro) / «Airplanes» / «The Only Exception»
 Linkin Park — «The Catalyst»
 Kanye West (featuring Pusha T) — «Runaway»

В доме артистов был deadmau5. С ним также выступали:
 Travie McCoy — «Billionaire»
 Jason Derülo — «Ridin' Solo»
 Robyn — «Dancing on My Own»

На улице выступили N*E*R*D и Ciara с песней «Hot N' Fun».

При участии 
 Lindsay Lohan, Rick Ross, Flo Rida и Lil Jon — появлялись в скетче, в начале шоу
 Ellen DeGeneres — презентовала лучшее женское видео
 Kim Kardashian — представила Джастин Бибера
 Актёры Jackass 3D — презентовали лучшее рок видео
 Kesha и Trey Songz — представили Ашера
 Katy Perry и Nicki Minaj — презентовали лучшее мужское видео
 Jared Leto и Ashley Greene — представили Florence and the Machine
 Cory Monteith, Chris Colfer, Amber Riley и Jane Lynch — презентовали лучшее поп видео
 Rosario Dawson и Chris Pine — представили Тейлор Свифт
 Jesse Eisenberg, Andrew Garfield и Justin Timberlake — представили Drake, Mary J. Blige и Swizz Beatz
 Joe Manganiello и Evan Rachel Wood — презентовали профессиональную награду
 Актёры сериала Jersey Shore — появились на сцене вместе с ведущей.
 Sofía Vergara — презентовали лучшее хип-хоп видео
 Селена Гомес и Ne-Yo — представили B.o.B, Bruno Mars и Paramore
 Romeo и Victoria Justice — презентовали лучшего нового артиста
 Emma Stone и Penn Badgley — представили Linkin Park
 Cher — презентовала лучшее видео года
 Aziz Ansari — представил Kanye West

Примечания

Ссылки 
 www.mtv.com
 mtv.com vma 2010
 MTV VMA 2010

Музыкальные премии
2010
2010 год в музыке США
События 12 сентября
Сентябрь 2010 года
2010 год в Калифорнии